Lassa může být
 Horečka Lassa,  závažné virové onemocnění
 Lassa, značka pneumatik od tureckého výrobce Brisa, původně pojmenovaného Lassa